Тойрер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Тойрер, Дэйв — американский геймдизайнер.
 Тойрер, Йозеф (1862—1927) — чешский физик и математик.
 Тойрер, Элизабет (род. 1956) — австрийская наездница, олимпийский чемпион.
  (род. 1985) — австрийская наездница, дочь Элизабет Тойрер.
  (род. 1967) — немецкий политик.
  (род. 1956) — немецкий скульптор.
  — немецкий кинорежиссёр.